Кайболово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Кайболово — деревня в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Кайболово — деревня в Фалилеевском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Кайболово — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.

Маяк 
 Кайболово — маяк в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.